Hirschhorn – nazwa wywodzi się je z niemieckich wyrazów Hirsch (jeleń) i Horn (róg).

Niemcy 
 Hirschhorn (Neckar) – miasto w kraju związkowym Hesja w powiecie Bergstraße
 Hirschhorn/Pfalz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern

Osoby 
 Joel Hirschhorn (1938–2005) – amerykański piosenkopisarz
 Joseph Hirshhorn (1899-1981) – łotewsko-amerykański przedsiębiorca
 Philippe Hirschhorn (1946–1996)
 Thomas Hirschhorn (ur. 1957) – szwajcarski artysta

Inne 
 Hirschhorn – zamek